Praetextatus ist der Name folgender Personen:

 Praetextatus (Jurist), nachklassischer römischer Jurist um die Wende vom 3. ins 4. Jahrhundert
 Gaius Asinius Lepidus Praetextatus, römischer Konsul im Jahre 242 n. Chr.
 Lucius Papirius Praetextatus († 272 v. Chr.), Politiker in der antiken römischen Republik
 Quintus Sulpicius Camerinus Praetextatus, römischer Konsul oder Konsulartribun 434 v. Chr.
 Servius Sulpicius Praetextatus, römischer Konsulartribun 377, 376, 370 und 368 v. Chr.
 Vettius Agorius Praetextatus († 384), heidnischer römischer Senator der Spätantike
 Praetextatus von Rouen († 586), Bischof von Rouen, Frankreich